O Grande Prémio da Jugoslávia de Motovelocidade foi um evento de motociclismo que durante os anos de 1969 a 1990 fez parte do Campeonato Mundial de Motovelocidade. Entre 1969 e 1970 a prova foi designada de Grande Prémio do Adriático.
Entre 1969 e 1977 a prova realizou-se no circuito citadino de Opatija. Em 1978, devido às alterações das regras de segurança da FIM que baniu os circuitos não permanentes, foi contruído o Autódromo de Grobnik, que sediou a partir daí o GP da Jugoslávia. A prova de 1991 acabou por ser cancelada devido à Guerra da Jugoslávia, não se tendo realizado mais nenhuma edição.

Vencedores do Grande Prémio da Jugoslávia

Pilotos com mais vitórias

Construtores com mais vitórias 

Grande Prêmio da Iugoslávia de Motovelocidade
J
Eventos esportivos sediados na Iugoslávia